Sebastián José Barquero Ramírez (Heredia, Costa Rica, 11 de julio de 2000) es un futbolista costarricense que juega como centrocampista en el Matagalpa FC de la Primera División de Nicaragua.

Trayectoria

Diriangén F.C 
En el 2019, Barquero debutó con el Diriangén F.C de la máxima categoría nicaragüense. En el 2020 obtuvo el título de la Copa Primera.

H&H Export Sébaco 
En el 2021 se unió al H&H Export Sébaco, donde obtuvo el ascenso a la primera división Nicaragua.

Matagalpa FC 
En julio de 2022 se unió al Matagalpa FC, donde obtuvo el ascenso a la primera división de Nicaragua en el mismo año.

Clubes

Palmarés

Títulos nacionales

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Sebastián Barquero en Transfermarkt
 Página oficial de Sebastián Barquero en Soccerway

Futbolistas de Costa Rica
Futbolistas del Diriangén Fútbol Club